adobe – cegła suszona na słońcu
 Adobe Inc. – producent oprogramowania

Zobacz też